Филотей ( – „боголюбив“) е мъжко име от гръцки произход и може да се отнася за:

 Филотей I Кокин, Константинополски патриарх
 Филотей, руски монах, на когото е приписвано авторството на концепцията за „Москва - Трети Рим“
 Филотей, един от Атонските манастири